

События 
 Яков Соколов написал оперу «Ставленник», которая впервые была поставлена в 1814 году, а опубликована в 1875.
 Николай Николев написал оперу «Точильщик», впервые поставленную в 1783 году.
 Вольфганг Амадей Моцарт, находясь в Мюнхене, написал оперу «Идоменей, царь Критский, или Илия и Идамант», премьера которой состоялась в 1781 году.
 В Дании официально принят королевский гимн «Король Кристиан стоял у высокой мачты».
 Вышло в свет третье по счёту издание труда Карла Филиппа Эмануэля Баха об игре на клавишных инструментах «Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen» ().
 1780—1782 — Эмануэль Бах пересматривает свой Magnificat Wq 215 (H 772) (гамбургская версия).
 Словенский композитор  написал оперу  на либретто , ставшую первой оперой на словенском языке.
 1 января — в зале Большого Совета Сент-Джеймсского дворца (Лондон) впервые исполняется ода Джона Стэнли And dares insulting France pretend на слова Уильяма Уайтхеда.
 18 марта — прожив два года в Италии, Антонио Сальери отправляется из Неаполя в Вену.
 17 апреля — в Бордо открылся Большой театр, который является штаб-квартирой .

Публикации 
 В Лейпциге опубликован сборник вокальных произведений Кристиана Готлоба Нефе «Путеводитель для любителей пения и фортепиано» (Vademecum für Liebhaber des Gesangs und Klaviers).

Классическая музыка 
 Василий Пашкевич — «Храм всемирного ликования» (музыка для «театрального фестиваля», совместно с Ф. Торелли и Камаскино)
 Луиджи Боккерини — квинтет для струнных инструментов .
 Карл Диттерс фон Диттерсдорф — оратория Job.
 Вольфганг Амадей Моцарт — .
 Йозеф Гайдн — симфонии  и .

Опера 

 Михаил Керцелли — «Аркас и Ириса».
 Доменико Чимароза — «».
 Франц Данци — «Клеопатра».
 Андре Гретри — «».
 Джованни Паизиелло — «Севильский цирюльник, или Бесполезная предосторожность».
 Никколо Пиччинни — «».
  — «Принцесса Амальфи».
 Иоганн Рудольф Цумштег — «Закон Татарский».

 Кристиан Готлоб Нефе — Adelheit von Veltheim.
 Висенте Мартин-и-Солер — «».
 Франсуа-Андре Филидор — «».
 Антон Швейцер — «Розамунда».
 Йозеф Мысливечек
 «»
 «»

Родились 
 14 января — Франсуа-Жозеф Дизи, французский композитор и арфист-виртуоз, изобрёл перпендикулярную арфу (умер в 1840).
 8 февраля — , польско-австрийский композитор, музыкальный педагог, хормейстер и оперный певец-тенор, сын и ученик композитора Франциска Ксаверия Кратцера (умер в 1855).
 10 марта — , венесуэльский композитор, автор музыки гимна Венесуэлы (умер в 1812 или 1814).
 22 мая — Ян Эммануэль Дулезалек, композитор.
 28 мая — , немецкий композитор и музыковед (умер в 1862).
 18 июня — , немецкий композитор и органист (умер в 1851).
 25 июля — , немецкий юрист, музыкальный педагог, композитор и хоровой дирижёр (умер в 1842).
 2 ноября — , французская певица-сопрано (умерла в 1850).
 3 ноября — , французский композитор и профессор музыки (умер в 1864).
 16 ноября — , шотландский композитор, известный своей коллекцией древней и современной шотландской музыки (умер в 1829).
 22 ноября — Конрадин Крейцер, немецкий дирижёр и композитор (умер в 1849).

Умерли 
 4 января — , шведская оперная певица, одна из первых исполнителей Королевской шведской оперы (род. в 1748).
 10 января — Франческо Антонио Валлотти, итальянский композитор, музыкальный теоретик и педагог (род. в 1697).
 1 февраля — Иоганн Людвиг Кребс, немецкий лютнист, органист и композитор (род. в 1713).
 21 апреля — , шведский композитор, капельмейстер и органист, сын шведского композитор и органиста  (род. в 1719).
 19 августа — Бернхард Халтенбергер, композитор.
 6 сентября — , английский актёр, драматург и поэт, автор песен (род. в 1710).
 14 декабря — Игнатиус Санчо, британский композитор, актёр и писатель, первый известный афробританец, проголосовавший на английских выборах (род. 1729).
 дата неизвестна — , немецкиё акробат, актёром, танцовщик, канатоходец и театральный режиссёр, известен как основатель первого театра в Норвегии, который закрылся после одного сезона (год рождения неизвестен).
 Шабанон де Могри, французский композитор.

См. также

Примечания